Morrosaurus antarcticus es la única especie conocida del género extinto Morrosaurus  de dinosaurio ornitópodo elasmariano, que vivió a finales del período Cretácico, hace 70 a 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en el área de la actual Antártida.

Descripción 
El espécimen tipo corresponde a un animal de tamaño mediano. Los descriptores fueron capaces de establecer algunas características distintivas. Dos de estas son autapomorfias, es decir rasgos derivados que son únicos. En vista inferior, el trocánter mayor de fémur tiene un perfil ondulado con un borde de salida grueso y un borde delgado principal. El cuarto hueso metatarsiano tiene un perfil triangular con una proyección dirigida hacia atrás que se envuelve alrededor de ella y el tercer metatarsiano.

Además, hay una combinación única de dos rasgos que por sí mismos no son características únicas. En el fémur, el trocánter menor se inclina diagonalmente, justo al lado del trocánter mayor. En la tibia, el maleólo en vista medial tiene un contorno triangular y muestra una superficie anterior cóncava.

Descubrimiento e investigación 
La especie tipo y única conocida es Morrosaurus antarcticus. En 2002 el paleontólogo argentino Fernando Novas informó sobre el descubrimiento de un esqueleto parcial de un euornitópodo en la Antártida. En 2015 estos restos fueron la base para denominar a la especie tipo Morrosaurus antarcticus, nombrada y descrita por Sebastián Rozadilla, Federico Lisandro Agnolin, Fernando Emilio Novas, Alexis Mauro Aranciaga Rolando, Matías J. Motta, Juan Manuel Lirio y Marcelo Pablo Isasi. El nombre del género se refiere al sitio El Morro en la isla James Ross, en donde se encontraron los restos de la especie. El nombre de la especie se refiere a la Antártida. Su nombre fue mencionado en 2015 en la versión electrónica de la publicación Cretaceous Research.

El espécimen holotipo MACN Pv 197, fue encontrado en una capa de la Formación Snow Hill Island, Cabo Lambe, depositada en la formación López de Bertodano, que data de la época Maastrichtiense. Los restos provienen de una pata trasera derecha, que incluyen la parte superior del fémur, el extremo inferior del fémur, la parte superior de la tibia, la parte inferior de la tibia, la parte superior de la mitad del pie, la parte inferior del pie medio y la parte superior de la primera articulación de la tercera dedo del pie.

Clasificación 
Morrosaurus fue situado en el grupo Iguanodontia, como un miembro basal de Euiguanodontia. Este forma a su vez un clado con otros ornitópodos de la Patagonia y la Antártida, particularmente Trinisaura, Gasparinisaura, Anabisetia, Notohypsilophodon, Talenkauen y Macrogryphosaurus, en una agrupación denominada Elasmaria, cuyos miembros se distinguen por su adaptación a un estilo de vida corredor el cual se vería reflejado por el estrecho pie con un delgado cuarto metatarso el cual indica una alta velocidad al correr; los cheurones expandidos posteriormente, característica que se asocia a una mayor superficie para el anclaje de la musculatura lateral de la cola, lo que le daría un buen control de los movimientos de esta; y un húmero curvado el cual demuestra la ausencia de una cresta deltopectoral y que por tanto la pata delantera no era usada para caminar. No se puede determinar, sin embargo, si el propio Morrosaurus poseía estas características debido a sus restos limitados. La existencia de dicho clado podría indicar que Patagonia, la Antártida y Australia compartían el mismo tipo de fauna. Las relaciones filogenéticas exactas dentro de este clado no pudieron ser identificadas, exceptuando a Gasparinisaura que resultó siendo el miembro más basal del grupo.

Filogenia
Cladograma basado en el análisis filogenético de Rozadilla et al., 2015:

Véase también 
 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Iguanodontia
Dinosaurios de la Antártida
Dinosaurios del Cretácico Superior
Animales extintos descritos en 2015